Rugby Europe Championship 2023 – najwyższy poziom rozgrywek w ramach sezonu 2022/2023 Rugby Europe International Championships.

Edycja z 2023 roku została pomyślana jako pierwsza rozgrywana w nowym formacie. Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów podzielonych na grupy. Po fazie grupowej zaplanowano rozgrywki pucharowe – oddzielnie dla zespołów z miejsc pierwszego i drugiego w każdej grupie oraz dla drużyn z miejsc trzeciego i czwartego.

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

O miejsca 5–8 

Półfinały

Mecz o siódme miejsce

Mecz o piąte miejsce

O miejsca 1–4 

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Przypisy 

2023
2023 w rugby union
2023 w Europie